Gram steht für:

 tiefen Kummer, eine anhaltende schwere Form der Sorge
 Gram (Haderslev Kommune), Ort in Dänemark
 Gram Kommune, ehemalige Gemeinde in Dänemark
 Gram (Schwert), Sigurds Schwert in der germanischen Mythologie
 Gram (Tschechow), Erzählung von Anton Tschechow aus dem Jahr 1886

Gram ist der Familienname folgender Personen:

 Gram, ein dänischer Sagenkönig im 4. Jahrhundert
 Andreas Gram (* 1955), deutscher Politiker (CDU)
 Bjørn Arild Gram (* 1972), norwegischer Politiker
 Elisabeth Gram (* 1996), österreichische Freestyle-Skierin
 Friedrich von Gram (1664–1741), dänischer Oberjägermeister, Amtmann und Geheimrat
 Friedrich Carl von Gram (1702–1782), dänischer Oberhofmarschall, Amtmann und Geheimer Konferenzrat
 Hans Gram (1685–1748), dänischer Philologe, Historiker, Bibliothekar und Professor
 Hans Christian Gram (1853–1938), dänischer Bakteriologe
 Heribert Gram (1909–1983), österreichischer Politiker (ÖVP)

 Moltke S. Gram (1938–1986), amerikanischer Philosoph und Philosophiehistoriker
 Olivia Gram (* 2000), dänische Tennisspielerin
 Peder Gram (1881–1956), dänischer Komponist und Dirigent
 Sigismund Gram (1933–2016), rumänischer Fußballspieler

GRAM ist die Abkürzung für:
 Grand Rapids Art Museum

Siehe auch:

 G.R.A.M., österreichische Künstlergruppe
 Gram-Färbung, von Hans Christian Gram entwickelte Methode zur Unterscheidung von Bakterien nach dem Aufbau ihrer Zellwand
 Gramsche Determinante
 Gramm (Begriffsklärung)